Вальдег () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Винер-Нойштадт. Население составляет 2010 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 35,69 км². Официальный код — 3 23 32.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Клесль (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 12 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 Зелёные занимают 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии